Pojem Romanovská říše může označovat tyto státní útvary:

 Ruské carství (1547–1721) - od roku 1613 pod vládou dynastie Romanovců
 Ruské imperium (1721-1917) - do roku 1762 pod vládou dynastie Romanovců, poté dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov
 Romanovská říše (mikronárod) - projekt založený roku 2011 pokoušející se obnovit vládu dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov

Zaniklé státy Evropy
Zaniklé státy Asie